Jacob Paul von Gundling, (1673-1731), historien allemand ;
 Nikolaus Hieronymus Gundling, (1671-1729), philosophe et juriste allemand.
 Wolfgang Gundling (1637-1689), théologien protestant allemand.